Comté de Kings () peut faire référence à :

 Comté de Kings, dans l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Comté de Kings, en Nouvelle-Écosse ;
 Comté de Kings, au Nouveau-Brunswick ;

 Comté de Kings, en Californie ;
 Comté de Kings, dans l'État de New York.